USS Aaron Ward war der Name von drei Zerstörern der United States Navy. Sie  wurden nach dem Rear Admiral Aaron Ward (1851–1918) benannt.

 Die USS Aaron Ward (DD-132) (1919–1940), wurde in HMS Castleton umbenannt.
 Die USS Aaron Ward (DD-483) (1942–1943), ein Zerstörer der Gleaves-Klasse
 Die USS Aaron Ward (DM-34) (1944–1945), ein Zerstörer und Minenleger der Robert H. Smith-Klasse

Weblinks 

Aaron Ward